Notoplax matthewsi är en blötdjursart som först beskrevs av Bednall och Pilsbry in Pilsbry 1894.  Notoplax matthewsi ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
matthewsi